Äijäjoki (plaats); dorpje in Finland
Äijäjoki (Finse rivier); rivier in Finland, stromend door het dorp
Äijäjoki (Zweedse rivier); rivier in Zweden